Kämpfe ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Kämpfe (* 1949), deutscher Veranstaltungskaufmann
 Helfried Kämpfe (1951–1989), deutscher evangelischer Diakon 
 Helmut Kämpfe (1909–1944), deutscher Waffen-SS-Führer
 Lothar Kämpfe (* 1923), deutscher Zoologe
 Marco Kämpfe (* 1971), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Paul Kämpfe († nach 1935), deutscher Politiker (NSDAP) und Techniker
 Traugott Leberecht Kämpfe (1762–1828), evangelischer Pfarrer und Kirchenlieddichter aus Gera

Siehe auch:

 Kaempfe
 Kampf (Begriffsklärung) (Begriffsklärung)